Ministerio de Turismo puede referirse a los siguientes ministerios:
 : Ministerio de Turismo de Argentina
 : Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile
 : Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
 : Ministerio del Turismo de Cuba
 : Ministerio de Turismo de Ecuador
 : Ministerio de Turismo de El Salvador
 : Ministerio de Turismo de España
 : Ministerio de Turismo de Israel
 : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú
 : Ministerio de Turismo de Uruguay
 : Ministerio del Poder Popular para el Turismo
 : Ministerio de Turismo de la República Dominicana